Ла Семиља има више значења:

 Ла Семиља (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Семиља (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Семиља (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику